Авоян Роберт Смбатович ( , Гореловка (Грузия) -  ) - Советский государственный деятель, Министр Связи.

Биография 

Советский государственный деятель, Министр Связи.
Родился  в с.Гореловка. В 1965 году Окончил Академию связи.

Достижения 

Внес большой вклад в изучение и развитие международной связи.

Благодаря усилиям Авояна Армения стала первым государством в СССР, в котором появилась возможность  установления международной связи AT&T.

Смерть 

Умер